

Тайкондерога — місто, штат Нью-Йорк
 Тайкондерога — переписна місцевість, штат Нью-Йорк